I79, I-79 ou I/79 peut faire référence à :

Médecine 
 Atteintes des artères, artérioles et capillaires au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
  Interstate 79, une autoroute inter-États americaine reliant Charleston à Érié ;
  Route slovaque I/79 reliant Vranov nad Topľou à Čierna.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres